Valse (französisch für „Walzer“) steht für:

 La Valse, ein Musikstück von Maurice Ravel
 La Valse (Claudel), eine Skulptur der Bildhauerin Camille Claudel

 Walzer (Musik), ein Musikstück im 3/4- oder 6/8-Takt
 Walzer (Tanz), ein Paartanz im 3/4-Takt,